D'une manière générale, le mot montage désigne l'action de monter ou son résultat. En particulier, le terme est employé :

Audiovisuel 
 Photomontage ;
 Montage vidéo ;
 Montage.

Industrie 
 Ligne de montage, ou chaîne de montage pour une succession d'opérations d'assemblage mécanique ;
 Montage d'usinage, montage de soudage, pour les dispositifs permettant de présenter et maintenir à poste des pièces à usiner, à souder ;
 Montage d'une chaussure.

Informatique 
 Un point de montage est un répertoire à partir duquel sont accessibles des données

Finance 
 Montage financier

Pêche 
 Un montage est la composition de la ligne de pêche comprenant un certain nombre d'éléments comme le flotteur, les plombs, les hameçons, les mouches, les avançons, les émerillons...

Pâtisserie 
 Un montage est le résultat de l'assemblage de différentes préparations en un gâteau ou une pièce montée

Microscopie 
 Montage d'une préparation microscopique

Titres 

 Le Montage est un roman de Vladimir Volkoff ;
 Montage est un manga de .

Théâtre 

 Le montage d'un décor consiste en l'assemblage de ses différents éléments pour le mettre en place sur la scène.